Ел Буејеро има више значења:

 Ел Буејеро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Буејеро (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Буејеро (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику